Baureihe V 100 steht für folgende Diesellokomotiven:

 DB-Baureihe V 100, später Baureihen 211 bis 213 der Deutschen Bundesbahn
 MaK V 100 PA, Privatbahnvariante der V 100 der Deutschen Bundesbahn
 DR-Baureihe V 100, später Baureihe 110 der Deutschen Reichsbahn und Baureihe 201 der Deutschen Bahn AG